|-
|(42751)||1998 SP55|| align=right|15,1|| align=right|2,876|| align=right|0,144|| align=right|3,29|| align=right|4,877||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42752)||1998 SV55|| align=right|13,8|| align=right|3,186|| align=right|0,128|| align=right|1,47|| align=right|5,686||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42753)||1998 SS59|| align=right|15,1|| align=right|3,108|| align=right|0,143|| align=right|7,43|| align=right|5,478||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42754)||1998 SN60|| align=right|14,1|| align=right|3,067|| align=right|0,098|| align=right|2,86|| align=right|5,370||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42755)||1998 ST61|| align=right|14,2|| align=right|3,090|| align=right|0,109|| align=right|12,83|| align=right|5,432||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42756)||1998 SA63|| align=right|14,0|| align=right|3,203|| align=right|0,068|| align=right|7,81|| align=right|5,730||MBA||25. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(42757)||1998 SY67|| align=right|14,0|| align=right|3,202|| align=right|0,067|| align=right|8,57|| align=right|5,730||MBA||19. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42758)||1998 SD72|| align=right|14,9|| align=right|2,984|| align=right|0,262|| align=right|2,53|| align=right|5,153||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42759)||1998 SR73|| align=right|13,7|| align=right|3,145|| align=right|0,241|| align=right|8,98|| align=right|5,578||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42760)||1998 SY78|| align=right|15,0|| align=right|2,998|| align=right|0,116|| align=right|0,86|| align=right|5,191||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42761)||1998 SK104|| align=right|14,8|| align=right|2,667|| align=right|0,079|| align=right|9,66|| align=right|4,354||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42762)||1998 SB116|| align=right|14,0|| align=right|3,093|| align=right|0,230|| align=right|5,42|| align=right|5,439||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42763)||1998 SV119|| align=right|16,6|| align=right|2,318|| align=right|0,274|| align=right|3,73|| align=right|3,527||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42764)||1998 SJ122|| align=right|13,6|| align=right|3,170|| align=right|0,136|| align=right|5,70|| align=right|5,642||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42765)||1998 SR137|| align=right|13,9|| align=right|3,064|| align=right|0,128|| align=right|6,21|| align=right|5,361||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42766)||1998 SN143|| align=right|14,0|| align=right|3,094|| align=right|0,079|| align=right|9,14|| align=right|5,440||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42767)||1998 SJ150|| align=right|13,5|| align=right|3,429|| align=right|0,031|| align=right|11,45|| align=right|6,349||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42768)||1998 SA168|| align=right|14,6|| align=right|2,770|| align=right|0,281|| align=right|7,87|| align=right|4,610||MBA||19. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42769)||1998 TA1|| align=right|14,2|| align=right|3,111|| align=right|0,173|| align=right|1,23|| align=right|5,486||MBA||12. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42770)||1998 TH5|| align=right|14,1|| align=right|3,123|| align=right|0,190|| align=right|2,86|| align=right|5,517||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42771)||1998 TB32|| align=right|13,9|| align=right|3,114|| align=right|0,147|| align=right|13,57|| align=right|5,493||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42772)||1998 TJ34|| align=right|14,3|| align=right|3,096|| align=right|0,160|| align=right|5,96|| align=right|5,447||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42773)||1998 UN15|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,197|| align=right|1,92|| align=right|5,638||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42774)||1998 UZ20|| align=right|15,4|| align=right|2,332|| align=right|0,134|| align=right|6,28|| align=right|3,561||MBA||29. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|42775 Bianchini||1998 UO23|| align=right|13,2|| align=right|3,135|| align=right|0,255|| align=right|22,84|| align=right|5,549||MBA||26. oktober 1998||Cima Ekar||U. Munari; F. Castellani
|-
|(42776)||1998 UV26|| align=right|12,9|| align=right|3,163|| align=right|0,036|| align=right|10,33|| align=right|5,625||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42777)||1998 UY30|| align=right|13,8|| align=right|3,208|| align=right|0,130|| align=right|7,70|| align=right|5,745||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42778)||1998 UC33|| align=right|14,1|| align=right|2,761|| align=right|0,169|| align=right|8,34|| align=right|4,588||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42779)||1998 VD13|| align=right|13,9|| align=right|2,894|| align=right|0,069|| align=right|3,26|| align=right|4,923||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42780)||1998 VW17|| align=right|13,6|| align=right|3,136|| align=right|0,116|| align=right|14,55|| align=right|5,552||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42781)||1998 VL28|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,177|| align=right|9,25|| align=right|3,719||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42782)||1998 VC48|| align=right|13,8|| align=right|3,229|| align=right|0,075|| align=right|7,87|| align=right|5,802||MBA||15. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42783)||1998 VV53|| align=right|12,1|| align=right|3,190|| align=right|0,078|| align=right|21,11|| align=right|5,695||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42784)||1998 WD1|| align=right|13,1|| align=right|3,217|| align=right|0,158|| align=right|20,66|| align=right|5,769||MBA||16. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(42785)||1998 WJ1|| align=right|13,9|| align=right|2,316|| align=right|0,235|| align=right|25,52|| align=right|3,525||MBA||18. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(42786)||1998 WU4|| align=right|13,8|| align=right|2,419|| align=right|0,099|| align=right|22,25|| align=right|3,761||MBA||18. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(42787)||1998 WC16|| align=right|13,1|| align=right|2,981|| align=right|0,098|| align=right|11,44|| align=right|5,147||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42788)||1998 XF13|| align=right|14,0|| align=right|2,845|| align=right|0,168|| align=right|4,74|| align=right|4,797||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(42789)||1998 XP74|| align=right|14,5|| align=right|2,449|| align=right|0,135|| align=right|5,45|| align=right|3,832||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42790)||1998 XS93|| align=right|12,7|| align=right|2,551|| align=right|0,134|| align=right|14,08|| align=right|4,074||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42791)||1999 AD6|| align=right|14,9|| align=right|2,571|| align=right|0,218|| align=right|8,18|| align=right|4,122||MBA||15. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42792)||1999 AM13|| align=right|16,1|| align=right|2,299|| align=right|0,113|| align=right|6,55|| align=right|3,486||MBA||7. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42793)||1999 BN5|| align=right|14,2|| align=right|2,672|| align=right|0,338|| align=right|5,96|| align=right|4,367||MBA||19. januar 1999||Grasslands||J. McGaha
|-
|(42794)||1999 BL18|| align=right|13,8|| align=right|2,461|| align=right|0,128|| align=right|10,18|| align=right|3,860||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42795)||1999 CO12|| align=right|15,4|| align=right|2,261|| align=right|0,114|| align=right|8,19|| align=right|3,399||MBA||14. februar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(42796)||1999 CP53|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,170|| align=right|2,98|| align=right|3,408||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42797)||1999 CL76|| align=right|13,0|| align=right|2,617|| align=right|0,133|| align=right|14,29|| align=right|4,234||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42798)||1999 DH2|| align=right|14,2|| align=right|2,326|| align=right|0,143|| align=right|6,23|| align=right|3,546||MBA||19. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(42799)||1999 DV5|| align=right|12,9|| align=right|2,712|| align=right|0,195|| align=right|15,75|| align=right|4,465||MBA||17. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42800)||1999 FB28|| align=right|12,9|| align=right|2,699|| align=right|0,054|| align=right|21,80|| align=right|4,432||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42801)||1999 FK41|| align=right|14,2|| align=right|2,593|| align=right|0,295|| align=right|15,08|| align=right|4,175||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42802)||1999 GE15|| align=right|14,2|| align=right|2,422|| align=right|0,166|| align=right|9,09|| align=right|3,769||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42803)||1999 GG21|| align=right|12,6|| align=right|2,768|| align=right|0,141|| align=right|10,30|| align=right|4,605||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42804)||1999 GQ33|| align=right|14,4|| align=right|2,221|| align=right|0,125|| align=right|6,52|| align=right|3,310||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42805)||1999 JU1|| align=right|15,2|| align=right|2,157|| align=right|0,251|| align=right|6,25|| align=right|3,167||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(42806)||1999 JR3|| align=right|14,5|| align=right|1,928|| align=right|0,041|| align=right|21,71|| align=right|2,677||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42807)||1999 JM12|| align=right|14,9|| align=right|2,359|| align=right|0,245|| align=right|13,05|| align=right|3,622||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(42808)||1999 JZ13|| align=right|14,4|| align=right|2,322|| align=right|0,190|| align=right|24,53|| align=right|3,538||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42809)||1999 JJ20|| align=right|12,5|| align=right|3,349|| align=right|0,051|| align=right|11,83|| align=right|6,128||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42810)||1999 JP72|| align=right|14,2|| align=right|2,357|| align=right|0,141|| align=right|10,33|| align=right|3,617||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42811)||1999 JN81|| align=right|13,9|| align=right|1,844|| align=right|0,143|| align=right|24,09|| align=right|2,504||MBA||7. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42812)||1999 JC94|| align=right|13,5|| align=right|2,802|| align=right|0,164|| align=right|9,18|| align=right|4,690||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42813)||1999 JU121|| align=right|13,8|| align=right|2,289|| align=right|0,027|| align=right|9,54|| align=right|3,463||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42814)||1999 LR13|| align=right|14,8|| align=right|2,418|| align=right|0,205|| align=right|5,79|| align=right|3,758||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42815)||1999 LH32|| align=right|15,6|| align=right|2,379|| align=right|0,197|| align=right|1,47|| align=right|3,669||MBA||15. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42816)||1999 NZ1|| align=right|14,2|| align=right|2,755|| align=right|0,271|| align=right|15,82|| align=right|4,573||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42817)||1999 NB4|| align=right|15,1|| align=right|2,267|| align=right|0,210|| align=right|5,01|| align=right|3,413||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42818)||1999 NU4|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,163|| align=right|2,88|| align=right|3,397||MBA||12. julij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42819)||1999 NF5|| align=right|14,3|| align=right|2,358|| align=right|0,207|| align=right|1,66|| align=right|3,619||MBA||15. julij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42820)||1999 NA7|| align=right|14,7|| align=right|2,311|| align=right|0,126|| align=right|2,94|| align=right|3,513||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42821)||1999 NV11|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,264|| align=right|4,51|| align=right|3,478||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42822)||1999 NT13|| align=right|16,1|| align=right|2,170|| align=right|0,210|| align=right|3,91|| align=right|3,196||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42823)||1999 NO15|| align=right|15,8|| align=right|2,187|| align=right|0,165|| align=right|1,97|| align=right|3,234||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42824)||1999 NF16|| align=right|14,1|| align=right|2,302|| align=right|0,125|| align=right|6,56|| align=right|3,493||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42825)||1999 NK26|| align=right|15,8|| align=right|2,211|| align=right|0,038|| align=right|5,40|| align=right|3,286||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42826)||1999 NX26|| align=right|15,9|| align=right|2,186|| align=right|0,106|| align=right|6,95|| align=right|3,232||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42827)||1999 NC36|| align=right|15,9|| align=right|2,215|| align=right|0,104|| align=right|4,35|| align=right|3,295||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42828)||1999 NH39|| align=right|16,0|| align=right|2,228|| align=right|0,179|| align=right|1,23|| align=right|3,326||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42829)||1999 NN39|| align=right|14,6|| align=right|2,391|| align=right|0,140|| align=right|4,91|| align=right|3,696||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42830)||1999 NE40|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,165|| align=right|3,98|| align=right|3,405||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42831)||1999 NF43|| align=right|14,4|| align=right|2,482|| align=right|0,282|| align=right|10,06|| align=right|3,911||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42832)||1999 NL44|| align=right|14,2|| align=right|2,333|| align=right|0,163|| align=right|14,10|| align=right|3,562||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42833)||1999 NH48|| align=right|14,2|| align=right|2,626|| align=right|0,206|| align=right|10,61|| align=right|4,255||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42834)||1999 NU48|| align=right|15,6|| align=right|2,242|| align=right|0,193|| align=right|6,15|| align=right|3,357||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42835)||1999 NS56|| align=right|13,2|| align=right|2,614|| align=right|0,132|| align=right|13,78|| align=right|4,226||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42836)||1999 OO3|| align=right|14,9|| align=right|2,531|| align=right|0,220|| align=right|11,95|| align=right|4,025||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42837)||1999 PR1|| align=right|14,7|| align=right|2,440|| align=right|0,074|| align=right|2,18|| align=right|3,811||MBA||9. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(42838)||1999 PP3|| align=right|14,2|| align=right|2,554|| align=right|0,197|| align=right|5,04|| align=right|4,082||MBA||13. avgust 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(42839)||1999 PP6|| align=right|16,3|| align=right|2,223|| align=right|0,186|| align=right|4,59|| align=right|3,313||MBA||7. avgust 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42840)||1999 RU|| align=right|15,9|| align=right|2,324|| align=right|0,186|| align=right|4,84|| align=right|3,542||MBA||4. september 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(42841)||1999 RO3|| align=right|15,7|| align=right|2,185|| align=right|0,185|| align=right|4,28|| align=right|3,229||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(42842)||1999 RK9|| align=right|15,5|| align=right|2,193|| align=right|0,164|| align=right|2,68|| align=right|3,248||MBA||4. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42843)||1999 RV11|| align=right|13,9|| align=right|2,333|| align=right|0,263|| align=right|22,50|| align=right|3,563||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42844)||1999 RC12|| align=right|14,5|| align=right|2,267|| align=right|0,125|| align=right|7,54|| align=right|3,412||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42845)||1999 RV16|| align=right|15,3|| align=right|2,406|| align=right|0,184|| align=right|1,85|| align=right|3,731||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42846)||1999 RJ26|| align=right|15,1|| align=right|2,328|| align=right|0,175|| align=right|4,53|| align=right|3,551||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42847)||1999 RC43|| align=right|14,1|| align=right|2,271|| align=right|0,260|| align=right|22,65|| align=right|3,421||MBA||11. september 1999||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(42848)||1999 RT43|| align=right|14,3|| align=right|3,099|| align=right|0,167|| align=right|2,47|| align=right|5,455||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42849)||1999 RK44|| align=right|14,8|| align=right|2,789|| align=right|0,220|| align=right|5,51|| align=right|4,658||MBA||15. september 1999||Modra||A. Galád; P. Kolény
|-
|(42850)||1999 RS50|| align=right|14,6|| align=right|2,362|| align=right|0,209|| align=right|3,23|| align=right|3,629||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42851)||1999 RA51|| align=right|14,1|| align=right|2,438|| align=right|0,094|| align=right|5,93|| align=right|3,807||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42852)||1999 RX52|| align=right|13,3|| align=right|2,655|| align=right|0,212|| align=right|14,43|| align=right|4,325||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42853)||1999 RP69|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,117|| align=right|3,20|| align=right|3,686||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42854)||1999 RV70|| align=right|15,3|| align=right|2,906|| align=right|0,012|| align=right|1,28|| align=right|4,954||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42855)||1999 RF72|| align=right|14,5|| align=right|2,375|| align=right|0,179|| align=right|5,79|| align=right|3,660||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42856)||1999 RO73|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,150|| align=right|12,37|| align=right|4,082||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42857)||1999 RS84|| align=right|15,7|| align=right|2,298|| align=right|0,185|| align=right|5,26|| align=right|3,483||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42858)||1999 RL88|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,142|| align=right|5,86|| align=right|3,621||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42859)||1999 RB89|| align=right|13,1|| align=right|2,886|| align=right|0,141|| align=right|13,58|| align=right|4,902||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42860)||1999 RC90|| align=right|14,7|| align=right|2,676|| align=right|0,176|| align=right|3,34|| align=right|4,376||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42861)||1999 RQ90|| align=right|14,9|| align=right|2,305|| align=right|0,172|| align=right|6,00|| align=right|3,500||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42862)||1999 RH97|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,097|| align=right|3,89|| align=right|4,136||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42863)||1999 RD99|| align=right|15,4|| align=right|2,598|| align=right|0,168|| align=right|11,68|| align=right|4,186||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42864)||1999 RY101|| align=right|14,7|| align=right|2,384|| align=right|0,107|| align=right|5,86|| align=right|3,681||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42865)||1999 RR103|| align=right|15,5|| align=right|2,415|| align=right|0,119|| align=right|5,54|| align=right|3,753||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42866)||1999 RJ104|| align=right|14,6|| align=right|2,355|| align=right|0,145|| align=right|6,26|| align=right|3,613||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42867)||1999 RO113|| align=right|13,0|| align=right|2,765|| align=right|0,234|| align=right|14,16|| align=right|4,597||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42868)||1999 RT115|| align=right|14,9|| align=right|2,414|| align=right|0,167|| align=right|10,82|| align=right|3,750||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42869)||1999 RD117|| align=right|15,0|| align=right|2,199|| align=right|0,096|| align=right|3,40|| align=right|3,260||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42870)||1999 RM120|| align=right|14,8|| align=right|2,719|| align=right|0,054|| align=right|4,23|| align=right|4,482||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42871)||1999 RA123|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,116|| align=right|5,15|| align=right|3,579||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42872)||1999 RB124|| align=right|15,0|| align=right|2,234|| align=right|0,198|| align=right|7,95|| align=right|3,339||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42873)||1999 RV127|| align=right|15,7|| align=right|2,407|| align=right|0,125|| align=right|6,14|| align=right|3,733||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42874)||1999 RM128|| align=right|14,8|| align=right|2,368|| align=right|0,070|| align=right|6,40|| align=right|3,643||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42875)||1999 RO128|| align=right|14,4|| align=right|2,422|| align=right|0,061|| align=right|5,65|| align=right|3,769||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42876)||1999 RS132|| align=right|15,6|| align=right|2,287|| align=right|0,111|| align=right|5,96|| align=right|3,459||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42877)||1999 RW133|| align=right|15,3|| align=right|2,316|| align=right|0,140|| align=right|5,43|| align=right|3,525||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42878)||1999 RT135|| align=right|15,3|| align=right|2,255|| align=right|0,211|| align=right|2,54|| align=right|3,386||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42879)||1999 RD136|| align=right|17,1|| align=right|2,316|| align=right|0,216|| align=right|1,54|| align=right|3,524||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42880)||1999 RX138|| align=right|15,1|| align=right|2,275|| align=right|0,197|| align=right|5,06|| align=right|3,431||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42881)||1999 RD145|| align=right|15,4|| align=right|2,225|| align=right|0,233|| align=right|5,25|| align=right|3,318||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42882)||1999 RZ145|| align=right|15,0|| align=right|2,313|| align=right|0,107|| align=right|5,60|| align=right|3,516||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42883)||1999 RJ146|| align=right|15,2|| align=right|2,195|| align=right|0,040|| align=right|3,80|| align=right|3,251||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42884)||1999 RF148|| align=right|15,8|| align=right|2,240|| align=right|0,172|| align=right|2,67|| align=right|3,352||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42885)||1999 RZ148|| align=right|15,2|| align=right|2,420|| align=right|0,108|| align=right|6,08|| align=right|3,765||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42886)||1999 RL150|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,184|| align=right|4,02|| align=right|3,465||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42887)||1999 RV155|| align=right|15,4|| align=right|2,142|| align=right|0,242|| align=right|2,87|| align=right|3,134||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42888)||1999 RH163|| align=right|14,7|| align=right|2,535|| align=right|0,034|| align=right|8,80|| align=right|4,035||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42889)||1999 RW164|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,107|| align=right|6,18|| align=right|3,695||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42890)||1999 RG167|| align=right|14,3|| align=right|2,568|| align=right|0,133|| align=right|5,84|| align=right|4,115||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42891)||1999 RH169|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,137|| align=right|5,20|| align=right|3,450||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42892)||1999 RF180|| align=right|13,5|| align=right|2,627|| align=right|0,111|| align=right|13,35|| align=right|4,256||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42893)||1999 RQ180|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,194|| align=right|4,62|| align=right|3,663||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42894)||1999 RM181|| align=right|15,7|| align=right|2,225|| align=right|0,162|| align=right|1,71|| align=right|3,318||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42895)||1999 RK182|| align=right|15,6|| align=right|2,257|| align=right|0,183|| align=right|3,99|| align=right|3,390||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42896)||1999 RX182|| align=right|15,0|| align=right|2,570|| align=right|0,156|| align=right|2,84|| align=right|4,119||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42897)||1999 RZ187|| align=right|16,0|| align=right|2,260|| align=right|0,067|| align=right|2,39|| align=right|3,398||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42898)||1999 RC190|| align=right|16,0|| align=right|2,349|| align=right|0,186|| align=right|2,97|| align=right|3,600||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42899)||1999 RV193|| align=right|14,4|| align=right|2,650|| align=right|0,168|| align=right|5,32|| align=right|4,312||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42900)||1999 RB195|| align=right|15,6|| align=right|2,318|| align=right|0,217|| align=right|5,66|| align=right|3,529||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42901)||1999 RN196|| align=right|15,3|| align=right|2,164|| align=right|0,192|| align=right|4,16|| align=right|3,183||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42902)||1999 RM197|| align=right|12,6|| align=right|3,438|| align=right|0,130|| align=right|8,03|| align=right|6,374||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42903)||1999 RL200|| align=right|14,7|| align=right|2,597|| align=right|0,123|| align=right|12,95|| align=right|4,183||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42904)||1999 RV202|| align=right|15,1|| align=right|2,638|| align=right|0,064|| align=right|9,85|| align=right|4,283||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42905)||1999 RC203|| align=right|13,6|| align=right|2,586|| align=right|0,133|| align=right|13,96|| align=right|4,157||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42906)||1999 RK212|| align=right|14,4|| align=right|2,600|| align=right|0,033|| align=right|13,92|| align=right|4,192||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42907)||1999 RN212|| align=right|15,1|| align=right|2,630|| align=right|0,038|| align=right|10,13|| align=right|4,265||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42908)||1999 RL214|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,201|| align=right|7,11|| align=right|3,513||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42909)||1999 RH218|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,090|| align=right|1,01|| align=right|3,453||MBA||4. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42910)||1999 RB221|| align=right|14,9|| align=right|2,397|| align=right|0,231|| align=right|10,04|| align=right|3,711||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42911)||1999 RJ221|| align=right|15,7|| align=right|2,183|| align=right|0,144|| align=right|4,79|| align=right|3,226||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42912)||1999 RQ221|| align=right|15,6|| align=right|2,269|| align=right|0,135|| align=right|7,16|| align=right|3,418||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(42913)||1999 RW223|| align=right|14,4|| align=right|2,648|| align=right|0,102|| align=right|11,67|| align=right|4,308||MBA||7. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(42914)||1999 RA232|| align=right|15,5|| align=right|2,191|| align=right|0,134|| align=right|6,40|| align=right|3,243||MBA||9. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42915)||1999 RD232|| align=right|14,7|| align=right|2,286|| align=right|0,132|| align=right|6,91|| align=right|3,457||MBA||9. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42916)||1999 RH238|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,123|| align=right|6,91|| align=right|3,735||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(42917)||1999 SU1|| align=right|13,2|| align=right|2,724|| align=right|0,138|| align=right|12,55|| align=right|4,494||MBA||21. september 1999||Calgary||G. W. Billings
|-
|(42918)||1999 SK4|| align=right|14,7|| align=right|2,381|| align=right|0,116|| align=right|6,69|| align=right|3,673||MBA||29. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42919)||1999 SS4|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,224|| align=right|0,69|| align=right|3,584||MBA||29. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42920)||1999 SA8|| align=right|14,1|| align=right|2,267|| align=right|0,072|| align=right|6,52|| align=right|3,414||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42921)||1999 SH8|| align=right|14,7|| align=right|2,273|| align=right|0,088|| align=right|8,61|| align=right|3,425||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42922)||1999 SP8|| align=right|12,7|| align=right|2,806|| align=right|0,143|| align=right|10,32|| align=right|4,701||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42923)||1999 SR18|| align=right|14,1|| align=right|2,227|| align=right|0,186|| align=right|6,81|| align=right|3,323||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|42924 Betlem||1999 TJ2|| align=right|16,4|| align=right|2,356|| align=right|0,221|| align=right|2,87|| align=right|3,616||MBA||2. oktober 1999||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(42925)||1999 TC6|| align=right|15,0|| align=right|2,411|| align=right|0,118|| align=right|7,29|| align=right|3,742||MBA||6. oktober 1999||Farpoint||G. Bell; Gary Hug
|-
|(42926)||1999 TJ7|| align=right|15,6|| align=right|2,379|| align=right|0,180|| align=right|2,66|| align=right|3,670||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(42927)||1999 TP7|| align=right|14,8|| align=right|2,385|| align=right|0,244|| align=right|12,07|| align=right|3,682||MBA||7. oktober 1999||Powell||Powell
|-
|(42928)||1999 TX7|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,214|| align=right|22,70|| align=right|3,468||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42929)||1999 TW9|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,212|| align=right|1,90|| align=right|3,699||MBA||8. oktober 1999||San Marcello||L. Tesi; G. Forti
|-
|(42930)||1999 TM11|| align=right|14,2|| align=right|2,293|| align=right|0,218|| align=right|24,49|| align=right|3,471||MBA||6. oktober 1999||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(42931)||1999 TG17|| align=right|14,2|| align=right|2,607|| align=right|0,183|| align=right|9,29|| align=right|4,209||MBA||15. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(42932)||1999 TF19|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,172|| align=right|13,35|| align=right|4,407||MBA||12. oktober 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(42933)||1999 TR19|| align=right|14,3|| align=right|2,674|| align=right|0,191|| align=right|27,11|| align=right|4,371||MBA||15. oktober 1999||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(42934)||1999 TL25|| align=right|16,2|| align=right|2,435|| align=right|0,187|| align=right|3,31|| align=right|3,798||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42935)||1999 TS26|| align=right|16,4|| align=right|2,410|| align=right|0,209|| align=right|1,40|| align=right|3,740||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42936)||1999 TL27|| align=right|14,9|| align=right|2,927|| align=right|0,075|| align=right|1,13|| align=right|5,008||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42937)||1999 TU28|| align=right|15,5|| align=right|2,737|| align=right|0,073|| align=right|1,68|| align=right|4,527||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42938)||1999 TY30|| align=right|14,3|| align=right|2,684|| align=right|0,038|| align=right|1,99|| align=right|4,397||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42939)||1999 TJ31|| align=right|14,5|| align=right|2,665|| align=right|0,024|| align=right|1,25|| align=right|4,350||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42940)||1999 TP38|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,231|| align=right|8,96|| align=right|5,360||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(42941)||1999 TX74|| align=right|14,8|| align=right|2,413|| align=right|0,118|| align=right|2,84|| align=right|3,747||MBA||10. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42942)||1999 TK77|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,208|| align=right|2,51|| align=right|3,698||MBA||10. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42943)||1999 TH92|| align=right|16,5|| align=right|2,275|| align=right|0,230|| align=right|3,81|| align=right|3,430||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42944)||1999 TQ93|| align=right|15,0|| align=right|2,386|| align=right|0,227|| align=right|3,23|| align=right|3,684||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42945)||1999 TW94|| align=right|14,6|| align=right|2,581|| align=right|0,037|| align=right|7,90|| align=right|4,145||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42946)||1999 TU95|| align=right|14,0|| align=right|2,569|| align=right|0,074|| align=right|4,69|| align=right|4,116||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42947)||1999 TB98|| align=right|14,3|| align=right|2,410|| align=right|0,122|| align=right|7,11|| align=right|3,740||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42948)||1999 TR98|| align=right|14,6|| align=right|2,300|| align=right|0,074|| align=right|6,37|| align=right|3,488||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42949)||1999 TV100|| align=right|15,0|| align=right|2,473|| align=right|0,185|| align=right|9,83|| align=right|3,889||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42950)||1999 TF101|| align=right|15,0|| align=right|2,402|| align=right|0,141|| align=right|7,54|| align=right|3,721||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42951)||1999 TU101|| align=right|15,1|| align=right|2,270|| align=right|0,152|| align=right|7,91|| align=right|3,418||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42952)||1999 TV102|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,203|| align=right|16,34|| align=right|4,104||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42953)||1999 TK109|| align=right|14,4|| align=right|2,318|| align=right|0,071|| align=right|5,75|| align=right|3,528||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42954)||1999 TK118|| align=right|15,4|| align=right|2,361|| align=right|0,128|| align=right|4,84|| align=right|3,627||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42955)||1999 TK121|| align=right|16,6|| align=right|2,354|| align=right|0,229|| align=right|2,53|| align=right|3,610||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42956)||1999 TH122|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,248|| align=right|5,04|| align=right|3,426||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42957)||1999 TK122|| align=right|14,9|| align=right|2,591|| align=right|0,109|| align=right|12,60|| align=right|4,169||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42958)||1999 TB127|| align=right|16,7|| align=right|2,294|| align=right|0,251|| align=right|3,99|| align=right|3,473||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42959)||1999 TC136|| align=right|16,0|| align=right|2,622|| align=right|0,043|| align=right|1,67|| align=right|4,244||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42960)||1999 TJ139|| align=right|16,3|| align=right|2,418|| align=right|0,161|| align=right|1,84|| align=right|3,760||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42961)||1999 TD140|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,109|| align=right|14,43|| align=right|4,067||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42962)||1999 TQ140|| align=right|16,4|| align=right|2,435|| align=right|0,184|| align=right|2,44|| align=right|3,798||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42963)||1999 TH144|| align=right|13,6|| align=right|2,692|| align=right|0,112|| align=right|13,55|| align=right|4,415||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42964)||1999 TD147|| align=right|15,7|| align=right|2,512|| align=right|0,026|| align=right|4,25|| align=right|3,980||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42965)||1999 TH151|| align=right|14,4|| align=right|2,704|| align=right|0,045|| align=right|4,51|| align=right|4,446||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42966)||1999 TR151|| align=right|14,6|| align=right|2,783|| align=right|0,041|| align=right|2,79|| align=right|4,641||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42967)||1999 TR164|| align=right|16,4|| align=right|2,368|| align=right|0,218|| align=right|5,48|| align=right|3,643||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42968)||1999 TT165|| align=right|15,5|| align=right|2,613|| align=right|0,063|| align=right|12,60|| align=right|4,224||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42969)||1999 TD173|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,079|| align=right|5,59|| align=right|4,175||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42970)||1999 TD174|| align=right|14,4|| align=right|2,627|| align=right|0,106|| align=right|3,62|| align=right|4,257||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42971)||1999 TW180|| align=right|15,4|| align=right|2,522|| align=right|0,168|| align=right|3,61|| align=right|4,004||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42972)||1999 TA181|| align=right|14,1|| align=right|2,586|| align=right|0,134|| align=right|14,07|| align=right|4,159||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42973)||1999 TU184|| align=right|13,4|| align=right|2,566|| align=right|0,189|| align=right|16,63|| align=right|4,109||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42974)||1999 TX186|| align=right|14,4|| align=right|2,609|| align=right|0,029|| align=right|13,56|| align=right|4,212||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42975)||1999 TW196|| align=right|14,4|| align=right|2,771|| align=right|0,076|| align=right|5,55|| align=right|4,613||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42976)||1999 TL211|| align=right|15,3|| align=right|2,642|| align=right|0,054|| align=right|3,97|| align=right|4,293||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42977)||1999 TH216|| align=right|16,0|| align=right|2,432|| align=right|0,227|| align=right|2,78|| align=right|3,792||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42978)||1999 TL219|| align=right|14,8|| align=right|2,721|| align=right|0,065|| align=right|8,58|| align=right|4,488||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(42979)||1999 TR220|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,145|| align=right|6,04|| align=right|3,719||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(42980)||1999 TM224|| align=right|14,6|| align=right|2,738|| align=right|0,127|| align=right|3,95|| align=right|4,529||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|42981 Jenniskens||1999 TY224|| align=right|15,2|| align=right|2,537|| align=right|0,145|| align=right|5,96|| align=right|4,041||MBA||2. oktober 1999||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(42982)||1999 TC227|| align=right|15,7|| align=right|2,478|| align=right|0,144|| align=right|8,76|| align=right|3,899||MBA||5. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42983)||1999 TJ228|| align=right|15,9|| align=right|2,410|| align=right|0,125|| align=right|2,01|| align=right|3,741||MBA||2. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42984)||1999 TU228|| align=right|15,3|| align=right|2,521|| align=right|0,189|| align=right|4,10|| align=right|4,001||MBA||2. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(42985)||1999 TR230|| align=right|13,8|| align=right|3,144|| align=right|0,207|| align=right|9,77|| align=right|5,574||MBA||4. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42986)||1999 TP231|| align=right|14,0|| align=right|2,707|| align=right|0,157|| align=right|11,87|| align=right|4,454||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(42987)||1999 TB242|| align=right|14,0|| align=right|2,627|| align=right|0,128|| align=right|13,95|| align=right|4,257||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(42988)||1999 TK242|| align=right|14,1|| align=right|2,662|| align=right|0,016|| align=right|6,82|| align=right|4,343||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(42989)||1999 TO245|| align=right|14,8|| align=right|2,708|| align=right|0,093|| align=right|10,85|| align=right|4,456||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(42990)||1999 TM251|| align=right|14,2|| align=right|2,632|| align=right|0,102|| align=right|15,30|| align=right|4,269||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42991)||1999 TY251|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,136|| align=right|7,47|| align=right|3,696||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42992)||1999 TH260|| align=right|16,2|| align=right|2,544|| align=right|0,124|| align=right|1,80|| align=right|4,057||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42993)||1999 TP270|| align=right|13,6|| align=right|2,769|| align=right|0,157|| align=right|8,76|| align=right|4,607||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42994)||1999 TY273|| align=right|14,1|| align=right|2,582|| align=right|0,249|| align=right|8,15|| align=right|4,147||MBA||5. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42995)||1999 TR284|| align=right|14,5|| align=right|2,607|| align=right|0,107|| align=right|10,81|| align=right|4,209||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42996)||1999 TB291|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,167|| align=right|12,55|| align=right|4,110||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42997)||1999 UM1|| align=right|15,2|| align=right|2,358|| align=right|0,155|| align=right|5,61|| align=right|3,619||MBA||18. oktober 1999||Kleť||Klet
|-
|(42998)||1999 UV1|| align=right|13,6|| align=right|2,567|| align=right|0,146|| align=right|6,77|| align=right|4,111||MBA||17. oktober 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(42999)||1999 UQ2|| align=right|14,5|| align=right|3,028|| align=right|0,185|| align=right|4,74|| align=right|5,269||MBA||18. oktober 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(43000)||1999 UL8|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,211|| align=right|12,38|| align=right|4,102||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov